Кубок виклику Азії 2010 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 3-й розіграш Кубку виклику Азії, що проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 29 березня по 2 квітня 2010 року у Тайвань.

Чемпіоном вдруге стала збірна Китайського Тайбею, яка у фіналі перемогла збірну Об'єднаних Арабських Еміратах 3:2.

Учасники

Груповий етап

Група А 

Результати 
Час початку матчів місцевий

Група В 

Результати 
Час початку матчів місцевий

Плей-оф (5 - 8 місця) 
Півфінали

Матч за 7 місце

Матч за 5 місце

Плей-оф (1 - 4 місця) 
Півфінали

Матч за 3 місце

Матч за 1 місце

Найкращі гравці чемпіонату 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
Воротар:       Халед Аль Сувайді
Захисник:       Неімван Лікіт 
Нападник:          Бан Кін Локе

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Інформація на сайті ІІХФ  

Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
2010 у хокеї з шайбою